Bückmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bückmann (1900–1993), deutscher Zoologe, Fischereiwissenschaftler, Professor und Leiter der Biologischen Anstalt Helgoland (BAH)

 Detlef Bückmann (* 1927), deutscher Zoologe, Forscher und Hochschullehrer
 Walter Bückmann (* 1932), deutscher Jurist und Umweltforscher